Список сериалов сервиса потокового вещания Disney+

Художественные

Документальные

Короткометражные

Другие

Эксклюзивная международная дистрибуция

Примечания

Ссылки 
 

Disney+
2019 год в телевидении
2020 год в телевидении
2021 год в телевидении